Der Coupe d’Europe 2015/16 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolage. Die 58. Auflage des Endturniers findet vom 2. bis zum 5. Juni 2016 in Porto statt, weil der letztjährige Sieger  A.E.J./Dallinga als Titelverteidiger das Ausrichterrecht nicht wahrnahm.

In fünf Vorqualifikations-Gruppen in Kopenhagen, Den Haag, Lausanne, Wien und Lissabon qualifizierten sich die Gruppensieger Morangis, Andernos, Leça, Gaziantepspor, Madrid und der beste Gruppenzweite Grøndal für das Endturnier in Porto. Der Titelverteidiger Dallinga und Porto als Ausrichter sind gesetzt.

Allgemeine Informationen

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Porto

Ausscheidungsgruppe A in Wien  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Lausanne  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Kopenhagen  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Lissabon  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Den Haag  
Abschlusstabelle

Gruppenphase 
Gespielt wird am 2. bis 4. Juni 2016 im Round-Robin-Modus.

Gruppeneinteilung

Ergebnisse

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 
Gespielt wird am 5. Juni 2016 im Knock out-Modus.

Halbfinale 1 
5. Juni 2016; 10:00h

Halbfinale 2 
5. Juni 2016; 12:00h

Finale 
5. Juni 2016: 16:30h

Abschlusstabelle 2015/16

Einzelnachweise 

2015
Karambolageveranstaltung 2016
Billardturnier in Porto